Substance active (biocide)
 Substance active (médicament)
 Substance active d'un produit phytopharmaceutique